Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté/portent le nom de HMAS Warramunga :

 le , un destroyer de classe Tribal lancé en 1942 et vendu en 1963 ;
 le , une frégate de classe Anzac lancé en 2001 et toujours en service.

Warramunga